Оріак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Оріак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Оріак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї